Hyundai (хангыль: 현대; ханджа: 現代; [ˈhjəːndɛ]) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном.

 Hyundai Group — промышленная группа «Хёндэ»
 Hyundai Motor Group:
 Hyundai Motor Co., Ltd. — автомобилестроительная компания «Хёндэ Моторз»
 Hyundai Mobis — производитель автокомплектующих.
 Hyundai Rotem — производитель поездов и военной техники.
 Hyundai Glovis — логистическая компания
 Hyundai IT — китайское подразделение Hyundai.

 Hyundai Department Store Group
 Hyundai Heavy Industries Group:
 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. — крупнейшая судостроительная компания в мире
 Hyundai Development Group
 Hyundai Engineering and Construction — строительная компания
 Hyundai Electronics, в 2001 переименованная в Hynix.
 «Ульсан Хёндэ Мобис Фобус» — южнокорейский баскетбольный клуб.
 «Ульсан Хёндэ» — южнокорейский футбольный клуб.
 «Чонбук Хёндэ Моторс» — южнокорейский футбольный клуб.
 Сестрорецкий автомобильный завод «Хёндэ».

См. также